Can Deu (Barcelona), edifici del barri de les Corts de Barcelona

 Can Deu (Corbera de Llobregat), masia gòtica de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Can Deu (Granollers), edifici eclèctic a Granollers (Vallès Oriental) 
 Can Deu (masia a Sabadell), masia de Sabadell
 Can Deu (Sabadell), barri de Sabadell
 Bosc de Can Deu, al nord-oest de la localitat de Sabadell